Miejscowości w USA:
 Taopi – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
Gminy w USA:
 Taopi (ang. Taopi Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha